Kobling ist der Name folgender Orte:

 Kobling (Gemeinde Wallsee-Sindelburg), Ortsteil von Wallsee-Sindelburg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Kobling (Gemeinde Haibach), Ortschaft von Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Kobling (Gemeinde St. Martin), Ortschaft von St. Martin im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Kobling (Gemeinde Stroheim), Ortschaft von Stroheim, Bezirk Eferding, Oberösterreich